Boldyrewa ist der Familienname folgender Personen:

 Jelena Wladimirowna Boldyrewa (* 1961), sowjetisch-russische Festkörperchemikerin und Hochschullehrerin
 Lidija Syssojewna Boldyrewa (1934–1991), sowjetisch-russische Volleyballnationalspielerin